Кампо Вијехо има више значења:

 Кампо Вијехо (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Вијехо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику